Крещатое — название ряда населённых пунктов на Украине:

 Крещатое — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Крещатое — исчезнувшее село в Купянском районе Харьковской области, ликвидировано в 1987 году.

См. также 
 Хрещатое